Висса́н () — коммуна во Франции, находится в регионе О-де-Франс. Департамент коммуны — Па-де-Кале. Входит в состав кантона Девр. Округ коммуны — Булонь-сюр-Мер.

Коммуна расположена приблизительно в 240 км к северу от Парижа, в 105 км западнее Лилля, в 105 км к северо-западу от Арраса.

Население 
Население коммуны на 2018 год составляло 896 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 648 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 433 были экономически активными, 215 — неактивными (показатель активности — 66,8 %, в 1999 году было 61,2 %). Из 433 активных работали 368 человек (213 мужчин и 155 женщин), безработных было 65 (42 мужчины и 23 женщины). Среди 215 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 62 — пенсионерами, 98 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Вилла Ле-Тифониэн (1891 год, расширена в 1911 году). Исторический памятник с 1985 года
 Церковь XV века со статуей Святой Вильгефортис

Персоналии 
 Виржини Демон-Бретон (1859—1935), французская художница.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 Национальный институт статистики — Виссан
 

Коммуны департамента Па-де-Кале